De Grand Prix-wegrace van Qatar 2010 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 11 april 2010 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. Het was de eerste race voor het Moto2-kampioenschap, wat het 250cc-kampioenschap verving. De races werden 's nachts verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Qatar